Carlos Herrera puede referirse a los siguientes hombres:

 Carlos Herrera y Luna (1856-1930), expresidente de Guatemala.
 Carlos María Herrera (1875-1914), pintor uruguayo.
 Carlos Herrera (juez) (1902-1972), juez argentino.
 Carlos Herrera Descalzi (n.1945), ingeniero y político peruano.
 Carlos Herrera (periodista) (n.1957), periodista español.
 Carlos Herrera Contreras (n.1983), futbolista chileno.